Сень (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Административный центр кантона Сень. Округ коммуны — Морьяк.

Код INSEE коммуны — 15169.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 400 км к югу от Парижа, в 70 км юго-западнее Клермон-Феррана, в 50 км к северу от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 894 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 507 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 348 были экономически активными, 159 — неактивными (показатель активности — 68,6 %, в 1999 году было 70,1 %). Из 348 активных работали 317 человек (169 мужчин и 148 женщин), безработных было 31 (13 мужчин и 18 женщин). Среди 159 неактивных 28 человек были учениками или студентами, 76 — пенсионерами, 55 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок XII века. Памятник истории с 1921 года
  (XII век). Памятник истории с 1921 года
 Несколько домов XVI века на церковной площади

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь